Arminas Narbekovas, né le  à Gargždai, est un footballeur international lituanien, évoluant au poste de milieu de terrain.

Il est ensuite dirigeant : il est nommé vice-président de la Fédération de Lituanie de football en 2005 et devient président du Žalgiris Vilnius en janvier 2006.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion olympique de football en 1988 avec l'équipe d'URSS olympique de football.
 Vainqueur du Championnat d'Autriche de football en 1991, 1992 et 1993 avec l'Austria Vienne.
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche de football en 1993 et 1994 avec l'Austria Vienne.

Distinctions personnelles 
 Membre de la liste des Joueurs en or de l'UEFA.
 Footballeur lituanien de l'année en 1985, 1986, 1987 et 1988.

Notes et références

Liens externes 
 
  

Footballeur international lituanien
Champion olympique de football
Champion olympique soviétique
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1988
Naissance en juillet 1966
Naissance en RSS de Lituanie
Dirigeant lituanien de football
Joueur du Žalgiris Vilnius
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur de l'Austria Vienne
Joueur de l'Admira Wacker
Joueur du SKN Sankt Pölten
Joueur du Wiener Sport-Club